Punto morto o Donna da morire (Dead Calm) – romanzo di Charles Williams del 1963
Ore 10: calma piatta (Dead Calm) – film del 1989 diretto da Phillip Noyce